Bohdašín ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Bohdašín, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou
Bohdašín, Ortsteil von Červený Kostelec, Okres Náchod
Bohdašín, Ortsteil von Teplice nad Metují, Okres Náchod